Shaman:

 Shaman (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов; род. 1991) — российский певец.
  — бразильская метал-группа.
  — альбом американской рок-группы Santana.
 Shaman, позднее Korpiklaani, — финская фолк-метал-группа.

См. также 
 Шаман (значения)